

Antroponimi 
Maxima – forma latina del nome proprio di persona femminile Massima

Astronomia 
 MAXIMA (Millimeter Anisotropy eXperiment IMaging Array) – esperimento scientifico

Aziende 
 Maxima Grupė – catena di supermercati dell'est Europa

Fumetti 
 Maxima – personaggio dei fumetti DC Comics

Grafica 
 Maxima – carattere tipografico

Informatica 
 Maxima – software algebrico open source

Musica 
 Maxima – forma latina per massima, nota musicale del valore di 32/4 di semibreve

Radio 
 Máxima FM – emittente radiofonica privata spagnola

Trasporti 
 Nissan Maxima – automobile

Videogiochi 
 Maxima – personaggio della serie di videogiochi The King of Fighters